Sumgin ist der Familienname von:
 Michail Iwanowitsch Sumgin (1873–1942), russischer Geologe

Sonstiges:
 Sumgin Buttress, Felsmassiv im Coatsland, Antarktika